Dror ist der Name von:
 Rachel Dror (* 1921), deutsche Lehrerin
 Dror (Maschinengewehr), ein leichtes israelisches MG
 einer 1915 in Polen entstandenen jüdischen Jugendorganisation, siehe Habonim Dror